Клубный кубок КЕСАФА 2011 — клубный турнир, прошедший в 2011 году вТанзании. Проходил с 25 июня по 10 июля.

Участники

Групповой этап 

Группа А

Группа В

Группа С

Плей-офф 
Четвертьфинал

|}
Полуфинал

|}
Финал

|}
Матч за 3-е место

|}

Ссылки 
  результаты на goalzz.com 

Футбол в Африке